Benjamin ou Ben Bradley peut désigner:

  (1825-1897), homme politique des États confédérés d'Amérique ;
  (1836-1904), ingénieur et inventeur africain-américain ;
  (1898-1957), activiste syndicaliste communiste britannique ;
 Ben Bradley (né en 1989), homme politique conservateur britannique ;
 Ben Bradley (né en 1995), coureur cycliste australien ;

personnage fictif
 Ben Bradley, personnage du soap britannique Hollyoaks.

Voir aussi 
 Benjamin Bradlee (1921-2014), homme d'affaires des médias américain
  (né en 1948), journaliste et écrivain américain
  (1792-1845), écrivain de liturgie scolaire anglais